Mario Albertini ist der Name folgender Personen:

* Mario Albertini (Schwimmer) (1885–??), italienischer Schwimmer 
 Mario Albertini (Politikwissenschaftler) (1919–1997), italienischer Politikwissenschaftler und Philosoph 
 Mario Albertini (Geistlicher) (1925–2013), italienischer Geistlicher